Царникава:

 Царникава — крупное село в Видземе, Латвия.
 Царникава — железнодорожная станция в городке Царникава.